Lascar har flere betydninger:
 Lascăr Catargiu – rumænsk konservativ politiker, 1823 – 1899
 Lascars (film) – fransk animations film, 2009
 Lascar (person) – en sømand eller en person, som var tilknyttet en milits.
 Lascar (vulkan) – vulkan i Andesbjergene i det nordlige Chile